Прохоры — название населённых пунктов:

Россия 
 Прохоры — деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 Прохоры — село в Спасском районе Приморского края.

Украина 
 Прохоры — посёлок в Бахмачском районе Черниговской области.
 Прохоры — село в Борзнянском районе Черниговской области.